Еле́на Бори́совна Шестопа́л (род. 14 января 1949, п. Хор) — советский и российский учёный и педагог в области философии и социологии, доктор философских наук (1989), профессор (1990). Заслуженный профессор МГУ (2018). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2011).

Биография 
Родилась 14 января 1949 года в посёлке Хор, Хабаровского края.

С 1966 по 1971 год обучалась на Философском факультете МГУа, с 1973 по 1977 год обучалась в аспирантуре при этом факультете. С 1976 по 1979 год научный сотрудник Института социологии АН СССР. С 1979 по 1991 год профессор по кафедре социальной психологии Института общественных наук при ЦК КПСС. С 1991 по 1992 год — заведующая кафедрой прикладной политологии Фонда социально-политических исследований. С 1992 по 2000 год — профессор кафедры истории и теории социологии Социологического факультета МГУ.
С 2000 по 2008 год — заведующая кафедрой политической психологии Философского факультета МГУ. С 2008 года — заведующая кафедрой социологии и психологии политики Факультет политологии МГУ.
 
В 1977 году Е. Б. Шестопал защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат философских наук по теме: «Методологические проблемы изучения механизмов социализации индивида», в 1989 году — доктор философских наук по теме: «Современные западные концепции политической социализации. Анализ методологических основ» при Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1990 году приказом ВАК ей было присвоено учёное звание профессор. В 2018 году была удостоена почётного звания Заслуженный профессор МГУ.

Научно-педагогическая деятельность 
Основная научно-педагогическая деятельность Е. Б. Шестопал была связана с вопросами в области междисциплинарного анализа проблемы личности на стыке политологии, социологии и психологии. В МГУ читает курсы «Политическая психология», «Психология лидерства», «Актуальные проблемы современной политической психологии», «Психология политического восприятия», «Современные подходы и методы в политической психологии», «Образ России в России и в мире» и «Социальная психология». Основная библиография: «Политическая психология» (1996), «Политическая наука: новые направления» (1999), «Психологический профиль российской политики 1990-х: теоретические и прикладные проблемы политической психологии» (2000), учебник «Политическая психология» (2002), «Образы власти в постсоветской России. Политико-психологический анализ» (2004), «Психология политического восприятия в современной России» и «Перспективы развития политической психологии: новые направления» (2012), учебные пособия «Гражданин. Общество. Государство: Россия в XXI в.» (2014), «Современная элита России: политико-психологический анализ» и «Четверть века после СССР: люди, общество, реформы» (2015), «Хрестоматия по политической психологии» (2017).

Член Советской ассоциации политических наук при АН СССР (с 1987 года),  (с 1990 года) и  (с 1996 года), Российского общества политологов (с 2014 года), Российского психологического общества (с 2015 года). Является членом редколлегий журналов: «» (с 1990 по 1992 и с 2000 по 2002 год), «Вестник Московского университета» (с 2008 года), «Вестник Томского государственного университета» (с 2014 года). Член диссертационных советов факультета политологии и факультета государственного управления МГУ.
Член Экспертного совета ВАК по политическим наукам (с 1992 по 2018 год) и председатель государственной аттестационной комиссии факультета политологии МГИМО и Высшей школы экономики.

Е. Б. Шестопал является автором свыше 125 статей в научных журналах и восьми научно-исследовательских работ, Под её руководством было подготовлено около 30 кандидатов и докторов наук.

11 июня 2011 года Указом Президента России «За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов» Е. Б. Шестопал была удостоена почётного звания Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Награды 
 Орден Дружбы (2020 — «За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу»)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2011 — «За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов»)
 Премии имени М. В. Ломоносова за научные работы (2016)

Литература 
 Профессора Московского университета, 1755—2004 : биогр. слов.: в 2 т. / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) и др.; авт.-сост.: Рябухин А. Г., Брянцева Г. В. —  : Изд-во Моск. ун-та, Т. 2: М—Я. — 2005. — 763 с. — ISBN 5-211-05045-2

Примечания 

Выпускники философского факультета МГУ
Члены Российского психологического общества
Педагоги России
Социологи СССР
Политологи СССР
Социологи России
Политологи России
Сотрудники Института социологии РАН
Преподаватели Института общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели социологического факультета МГУ
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели факультета политологии МГУ
Женщины-социологи